<noinclude>

Русаково  — село в Аромашевском районе Тюменской области России, административный центр Русаковского сельского поселения. 

Находиться на берегу реки Митиневка.

География 
Деревня находится в юго-восточной части Тюменской области, в лесостепной зоне, на расстоянии примерно 20 километров (по прямой) от села Аромашева, административного центра района..

 Климат

Климат характеризуется как резко континентальный, с длительной морозной зимой и коротким тёплым летом. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января) составляет −18,6 °С (абсолютный минимум — −49 °С), температура самого тёплого (июля) — 17,6 °С (абсолютный максимум — 38 °С). Безморозный период длится в течение 111 дней. Среднегодовое количество осадков — 200—427 мм, из которых около 70 % приходится на период с мая по сентябрь. Снежный покров держится в среднем 156 дней.

 Часовой пояс

Население

Улицы 
 Молодежная улица
 Улица Горького
 Советская улица
 Улица Гагарина
 Береговая улица
 Первомайский переулок
 Улица Калинина
 Улица Дзержинского
 Улица Ленина

Примечания 

Населённые пункты Аромашевского района